XXI Кубок России по футзалу (AMF). Финальный турнир прошёл 16—22 октября 2012 года в Шилово Рязанской области.

Регламент 

В турнире приняло участие восемь клубов, которые были разбиты на две подгруппы, где были проведены турниры один круг. По две лучшие команды из каждой подгруппы выходили в полуфинал, победители полуфинальных прав разыграли главный трофей турнира.

От участия в турнире отказались ранее заявившиеся "Универсал" (Касимов) и "Спартак" (Александро-Невский).

Итоги турнира

Группа «A»

Группа «Б» 

 по пенальти победила команда «ЛДПР» (Иваново) — 2:1

Плей-офф 

1/2 финала:

«Динамо» (Москва) — «ЛДПР» (Иваново) — 1:0

«Спартак» (Москва) — «Арена» (Шилово) — 9:5

Финал:

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 2:2, по пенальти 3:2

Состав команды «Спартак» (Москва) — обладателя Кубка России:

Н.Безрученко (вратарь), К.Павлоцкий (вратарь), А.Петров, А.Ларин, А.Красильников, А.Мурзаков , Р.Попов, А.Чечукевич, К.Земсков, А.Пономарев, П.Ботов.

Ссылки 
 расписание турнира на сайте ФСК "Арена" Шилово
 итоги выступлений ФЗК "Спартак" Москва
 результаты турнира
 итоги турнира на сайте Белорусской федерации футзала

Кубок России по футболу в залах